Военная литература:
 Военная литература — литература, имеющая отношение к военному делу (военной истории  истории войн, вооружению и военной технике, формированиям и так далее).
 «Военная литература» — один из самых крупных военно-исторических интернет-ресурсов на русском языке.